Kohistan (pers. کوہستان) – perskie słowo oznaczające górzysty region lub górski (Koh = góra; -istan = przyrostek - ziemia).

Kohistan może odnosić się do:

w Afganistanie
 Kohistan, miasteczko w prowincji Kapisa we wschodnim Afganistanie, będące administracyjnym centrum dystryktu Kohistan Hesa Awal
 Kohistan, historyczny dystrykt w prowincji Kapisa
 Kohistan Hesa Awal, dystrykt w prowincji Kapisa, utworzony na bazie istniejącego wcześniej dystryktu Kohistan
 Kohistan Hesa Duwum, dystrykt w prowincji Kapisa, utworzony na bazie istniejącego wcześniej dystryktu Kohistan
 Kohistan, dystrykt w prowincji Badakhshan, w północno-wschodnim Afganistanie
 Kohistan, dystrykt w prowincji Faryab, w północnym Afganistanie

w Pakistanie
 Kohistan, dystrykt w Północno-Zachodniej Prowincji Pogranicznej, w północnym Pakistanie
 Kohistan - nazwa stosowana na określenie nieurodzajnego i górzystego terenu rozciągającego się na wschód od Dystryktu Karaczi, leżącego w prowincji Sindh w południowym Pakistanie

w Tadżykistanie
 Wilojati Muchtori Kuhistoni Badachszon, tadżycka nazwa Górskobadachszańskiego Okręgu Autonomicznego we wschodnim Tadżykistanie

Zobacz też 

Kohistańczycy – dardyjska grupa etniczno-językowa w północnym Afganistanie.

Przypisy